W Polsce
 Krzywie – część miasta Zgierz
 Krzywie – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Dzierzkowice 
 Krzywie – część wsi Oszczepalin Drugi w woj. lubelskim, w pow. łukowski, w gminie Wojcieszków
 Krzywie – część wsi Wola Osowińska w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Krzywie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Krzywie – część wsi Galów w woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Krzywie – gromada w powiecie gostynińskim